Ларьёган:
Ларьёган (приток Оби)
Ларьёган (приток Ваха)